Ю́го-За́пад — общее название района массовой жилой застройки в Москве между Кутузовским проспектом и Можайским шоссе на западе и Варшавским шоссе на юге.

Природные условия 
Рельеф Юго-Запада сформирован Теплостанской возвышенностью: территория находится значительно выше остальной территории Москвы, возвышаясь над урезом реки Москвы на 80 м в районе Воробьёвых гор и на 130 м в Тёплом стане и Узком. В сочетании с розой ветров (здесь, как и во всём Московском регионе, преобладает западный перенос) и отсутствием крупных производств это делает данный район одним из наиболее благоприятных для проживания с точки зрения состояния воздуха.

История застройки 
Согласно Генеральному плану реконструкции Москвы 1935 года намечалась застройка территории от Кунцева на западе до Ленино-Дачного (нынешнее название — Царицыно) на юге. Однако строительство началось лишь в середине 1940-х годов, после Великой Отечественной войны.

Значительная часть застройки Юго-Запада сформировалась благодаря сооружению Главного здания МГУ на Воробьёвых горах (1948—1953) и прокладке и застройке Ленинского, Ломоносовского, Университетского проспектов и проспекта Вернадского.

В 1950-х годах началось массовое строительство на месте бывшей деревни Черёмушки (с расширением застройки к югу сформировалась территория Новых Черёмушек): здесь большая часть территории застроена хрущёвками. В 1960—70-х годах началась застройка бывших сёл и деревень Матвеевское, Раменки, Очаково, Тёплый стан, Зюзино, Беляево, Богородское, Коньково, Деревлёво, Ясенево.

Юго-Запад стал базой экспериментального жилого строительства, которое осуществлялось на территории Тропарёва и Чертанова.

Особенности планировки 
Улицы Юго-Запада, в основном, пересекаются почти под прямым углом, образуя прямоугольные кварталы, ограниченные по периметру жилыми домами и с внутренними скверами.

Главные магистрали:
 радиальные:
 Мичуринский проспект (Западный луч);
 проспект Вернадского (Восточный луч);
 Ленинский проспект;
 Профсоюзная улица;
 Севастопольский проспект;
 поперечные:
 улица Улофа Пальме — Университетский проспект — улица Дмитрия Ульянова — улица Ремизова — Криворожская улица/Электролитный проезд;
 Минская улица — Ломоносовский проспект — Нахимовский проспект;
 участок будущей Южной рокады: Аминьевское шоссе — улица Лобачевского — улица Обручева — Балаклавский проспект.

Парковые территории 
 Парк Победы
 Воробьёвы горы
 Ботанический сад МГУ
 Парк 50-летия Октября
 Воронцовский парк
 Тропарёвский лесопарк
 Битцевский парк
 Юго-западный лесопарк

Административные единицы на территории Юго-Запада 
 Западный административный округ:
 Дорогомилово (частично);
 Можайский (частично);
 Очаково-Матвеевское;
 Проспект Вернадского;
 Раменки;
 Тропарёво-Никулино;
 Фили-Давыдково (частично);
 Юго-Западный административный округ:
 Академический;
 Гагаринский;
 Зюзино;
 Коньково;
 Котловка;
 Ломоносовский;
 Обручевский;
 Тёплый Стан;
 Черёмушки;
 Ясенево;
 Южный административный округ:
 Нагорный (частично);
 Чертаново Северное (частично);
 Чертаново Центральное (частично);
 Чертаново Южное (частично).

Метро 
По территории Юго-Запада проложено несколько линий Московского метрополитена:
Солнцевская: от станции «Минская» до станции «Озёрная»;
Сокольническая: от станции «Воробьёвы Горы» до станции «Тропарёво»;
Калужско-Рижская: от станции «Академическая» до станции «Новоясеневская»;
Серпуховско-Тимирязевская: от станции «Нагатинская» до станции «Аннино»;
Большая кольцевая: от станции «Каховская» до станции «Мичуринский проспект».
Для северо-западной части района ближайшими являются станции метро Арбатско-Покровской и Филёвской линий: Славянский бульвар, Кунцевская и другие, не находящиеся непосредственно на территории района.

Примечания

Источники 
 Москва. Энциклопедия. Гл. ред. А. Л. Нарочницкий. — М.: «Советская Энциклопедия», 1980. — 688 с. с илл.

Ссылки 

География Москвы